William Marshall Rogers III (1950-2007), fumettista statunitense
Marshall Lee Rogers (1953-2011), cestista statunitense